Por Beulah pode estar à procura de:
 Beulah (Alabama)
 Beulah (banda) - banda californiana de rock
 Beulah (Ceredigion)
 Beulah (Colorado)
 Beulah (Dacota do Norte)
 Beulah (Kansas)
 Beulah (Michigan)
 Beulah (Mississippi)
 Beulah (Missouri)
 Beulah (Powys)
 Beulah (Tasmânia)
 Beulah (Victoria)
 Beulah (Wyoming)

Ver também 
 Beulah Valley

Desambiguação
Desambiguações de topônimos